Осада Турова (1157) — Изяслав Давыдович против Юрия Ярославича.
 Осада Турова (1160) — Мстислав Изяславич против Юрия Ярославича.

Осады по городам